Крюков, Михаил:
 
 Крюков, Михаил Витальевич (род. 1958) — международный шахматный судья, президент МОШФ (Московской областной шахматной федерации), председатель Судейско-квалификационной комиссии РШФ (Российской шахматной федерации).
 Крюков, Михаил Егорович (1914—?) — советский дипломат.